Palaeopus är ett släkte av skalbaggar. Palaeopus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Palaeopus